Kaprova může znamenat:
název ulice v různých městech a obcích České republiky
 Kaprova (Praha): je ulice (německy Karpfengasse) na Starém Městě v Praze, která spojuje náměstí Jana Palacha s náměstím Franze Kafky.
 Kaprova (Lysá nad Labem): je ulice při severozápadním okraji města Lysá nad Labem, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Kaprova (Smidary): je ulice v obci (bývalém městě) Smidary, nedaleko města Nový Bydžov, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj.

možná hledáte také ulici Kaprová
 Kaprová (Liberec): je ulice ve městě Liberec, okres Liberec, Liberecký kraj.
 Kaprová (Nymburk): je ulice ve městě Nymburk, okres Nymburk, Středočeský kraj.
 Kaprová (Planá nad Lužnicí): je ulice ve městě Planá nad Lužnicí, okres Tábor, Jihočeský kraj.
 Kaprová (Plzeň): je ulice ve městě Plzeň, okres Plzeň-město, Plzeňský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno